O Sporting de Espinho ganhou a zona norte e a União de Tomar ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1973 em Portugal
Futebol de 1974 em Portugal